Улунди () — город на востоке Южно-Африканской Республики, на территории провинции Квазулу-Натал. Административный центр района Зулуленд.

История 
Город был основан инкоси Кечвайо в 1873 году как новая столица Страны зулусов. 4 июля 1879 года вблизи Улунди произошло последнее крупное сражение англо-зулусской войны, закончившееся тяжёлым поражением зулусов.
В период с 1994 по 2004 год город являлся административным центром провинции Квазулу-Натал.

Географическое положение 
Город находится в восточной части провинции, на левом берегу реки , на расстоянии приблизительно 165 километров к северо-востоку от административного центра провинции Питермарицбурга. Абсолютная высота — 490 метров над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 2001 года, население составляло 18 420 человек, из которых мужчины составляли 43,37 %, женщины — соответственно 56,63 %. Негры составляли 99,46 % от населения города; белые — 0,21 %; цветные — 0,2 %; азиаты — 0,13 %. Язык большинства горожан (98,11 %) — зулу.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
В городе расположены предприятия пищевой, табачной и деревообрабатывающей промышленностей.
Сообщение Улунди с другими городами осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта.
Также в окрестностях города расположен  (ICAO: FAUL, IATA: ULD).

См. также 
 Битва при Улунди

Примечания 

Города ЮАР